Csehország
 Bošov, Miřetice településrésze a Chrudimi járásban
 Bošov, Vrbice településrésze a Karlovy Vary-i járásban